Szumszani (akad. Šumšanī, w transliteracji z pisma klinowego zapisywane šum6-ša-ni) – księżniczka mezopotamska, córka akadyjskiego króla Naram-Sina, siostra Szar-kali-szarri. Pełniła funkcję kapłanki entu boga Szamasza w Sippar. W trakcie wykopalisk w Mari odnaleziono misę z brązu z jej inskrypcją.

Przypisy

Bibliografia 
 Frayne D.R., Sargonic and Gutian Periods (2234-2113 BC), The Royal Inscriptions of Mesopotamia – Early Periods, tom 2, University of Toronto Press, 1993.

Mezopotamskie kapłanki
Mezopotamskie księżniczki
Akadyjczycy